Hedon (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
 Hedon (poppodium), een poppodium in Zwolle